Yuki Kodama peut désigner :
, un mangaka japonais auteur de Blood Lad ;
, une mangaka japonaise auteure de Kids on the Slope ;
, un speaker à la radio NHK.